Бликс, Петер Андреас (; 1831—1901) — норвежский архитектор и инженер.
 Бликс, Ханс (; 1928 год) — шведский политик и дипломат, генеральный директор МАГАТЭ (1981—1997).
 Бликс, Элиас (; 1836—1902) — норвежский поэт, музыкант и политический деятель.
 Blix (bleach and fix) - смесь реагентов, применяемая при проявке цветных пленок и бумаг